Stanley Peak kan syfta på följande:

 Stanley Peak, British Columbia, en bergstopp i Kanada 
 Stanley Peak, Sydgeorgien, en bergstopp i Sydgeorgien och Sydsandwichöarna